Этелард (; умер в 740) — король Уэссекса (726—740).

Биография 
После того, как в 726 году король Ине отрёкся от уэссекского престола и не оставив после себя наследника уехал в Рим, в Уэссексе началась борьба за власть между Этелардом, шурином Ине, и Освальдом, потомком Кевлина. Заручившись поддержкой Этельбальда Мерсийского, Этелард одержал победу над Освальдом и начиная с 730 года стал править единолично. Однако, при этом он оказался в зависимости от Мерсии. В 733 году мерсийский король Этельбальд захватил значительную часть территории Уэссекса, включая королевское поместье в Сомертоне.

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 Генеалогическое древо королей Уэссекса
 

Короли Уэссекса VIII века